Ilbesheim peut faire référence à :
 Ilbesheim, commune de l'arrondissement du Mont-Tonnerre, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ou
 Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.